Espinosa steht für:
 Espinosa (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Espinosa ist der Name folgender Orte:
 Espinosa (Minas Gerais), Gemeinde (Municipio) im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Espinosa de Cerrato, Gemeinde (Municipio) in Palencia, Spanien
 Espinosa de Cervera, Gemeinde (Municipio) in Burgos, Spanien
 Espinosa de Henares, Gemeinde (Municipio) in Guadalajara, Spanien
 Espinosa de los Caballeros, Gemeinde (Municipio) in Ávila, Spanien
 Espinosa de los Monteros (Burgos), Gemeinde (Municipio) in Burgos, Spanien
 Espinosa de Villagonzalo, Gemeinde (Municipio) in Palencia, Spanien
 Espinosa del Camino, Gemeinde (Municipio) in Burgos, Spanien

Siehe auch:
 Espinosa de los Monteros
 Espinoza